Glyphyalinia lewisiana är en snäckart som först beskrevs av G. H. Clapp 1908.  Glyphyalinia lewisiana ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lewisiana